Fljottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fljottjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 680650-137330), sjö i Älvdalens kommun,  (6,61 ha)
Fljottjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 681339-136724), sjö i Älvdalens kommun, 
Fljottjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (3,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn